Snegur ist der Familienname folgender Personen:

 Mircea Ion Snegur (* 1940), moldauischer Politiker
 Natalia Snegur-Gherman (* 1969), moldauische Diplomatin und Politikerin